Estrelense – abitanti di Estrela d'Oeste
Estrelense – abitanti di Estrela de Alagoas
Estrelense – abitanti di Estrela do Indaiá
Estrelense – abitanti di Estrela do Norte (San Paolo)
Estrelense – abitanti di Estrela